Veleposlanik (ili ambasador, stariji izraz je poklisar), šef diplomatske misije najvišeg razreda po Bečkoj konvenciji o diplomatskim odnosima
 Ambasador (1984), film iz 1984.